

Astronomia
 7082 La Serena – asteroide della fascia principale

Geografia
 La Serena – città del Cile

Musica
 Serena – genere della poesia trobadorica
 Serena/Io corro da te – singolo di Gilda Giuliani del 1973

Cinema
 Una folle passione (Serena) – film del 2014 diretto da Susanne Bier

Onomastica
 Serena – nome proprio di persona italiano femminile
 Serena – cognome italiano

Personaggi
 Serena – personaggio Disney de La bella addormentata nel bosco
 Serena – personaggio della serie Pokémon
 Serena – personaggio del franchise Pirati dei Caraibi
 Serena – personaggio della serie televisiva Vita da strega

Persone
 Serena – attrice pornografica statunitense
 Serena – nipote dell'imperatore Teodosio I, dal quale venne poi adottata; divenne la moglie del magister militum, Stilicone
 Serena di Roma – santa romana, presunta moglie di Diocleziano
 Serena di Spoleto – santa italiana
 Antonio Serena – politico e parlamentare italiano
Antonio Serena (atleta) – velocista,  medico, accademico e dirigente sportivo italiano
 Adelchi Serena – politico italiano
 Aldo Serena – calciatore italiano
 Michele Serena – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Plinio Serena – calciatore italiano
 Valentina Serena – pallavolista italiana
 Walter Serena – ciclista su strada italiano

Trasporti
 Costa Serena – nave della compagnia di navigazione Costa Crociere
 Nissan Serena – automobile della casa automobilistica giapponese Nissan Motor.

Altro
 Serena – marca di birra corsa
 Pietra serena – tipo di pietra arenaria

Pagine correlate
 Santa Serena
 Sereno

Altri progetti